Feiwel steht für:

 Feiwel (Name),  männlicher jüdischer Vorname und Familienname
 Feiwel and Friends, Verlagsimprint von Macmillan Publishers

Feiwel ist der Familienname folgender Personen:

 Berthold Feiwel (1875–1937), österreichisch-jüdischer Schriftsteller, Übersetzer, Publizist und zionistischer Politiker